Linck ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Linck (1875–1939), deutscher HNO-Arzt, Hochschullehrer
 Anton Arnold von Linck (1799–1858), deutscher Gutsbesitzer, Ministerialbeamter und Staatsrechtler
 Catharina Margaretha Linck (1687–1721), deutsche Kattundruckerin und Soldatin
 Christian Ludwig Linck (~1760), deutscher Mediziner

 Ernst Linck (1874–1935), Schweizer Maler
 Georg Heinrich Linck (1692–1739), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gottlob Linck (1858–1947), deutscher Mineraloge und Kristallograph
 Hans Linck (1863–1945), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags

 Hermann Linck (1866–1938), Schweizer Fotograf
 Hieronymus Linck (~1506–nach 1565), deutscher Dichter und Meistersinger 
 Hugo Linck (1890–1976), deutscher Theologe
 Joachim Linck (1940–2013), deutscher Jurist, Publizist und Autor, erster Direktor des Thüringer Landtags
 
 Karl von Linck (1825–1906) württembergischer Generalleutnant
 Karl Linck (1904–1988), deutscher Unternehmer
 Ludwig Linck (1896–1945), deutscher Fabrikant 
 Manfred Linck (* 1957), deutscher Publizist, Offizier und Historiker
 Margrit Linck-Daepp (1897–1983), Schweizer Keramikkünstlerin
 Otto von Linck (1859–1937), deutscher Generalleutnant
 Otto Linck (1892–1985), deutscher Förster, Geologe und Schriftsteller
 Rüdiger Linck (* 1959), deutscher Jurist und Vizepräsident des Bundesarbeitsgerichts
 Sven Linck, dänischer Segler
 Walter Linck (1903–1975), Schweizer Bildhauer

Siehe auch: 
 Linck-Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Link (Begriffsklärung)
 Lingk (Begriffsklärung)
 Lincke (Begriffsklärung)
 Lingg (Begriffsklärung)